Бјерндален () је норвешко презиме и може се односити на:
Даг Бјерндален (1970—), норвешки биатлонац
Натали Сантер Бјерндален (1972—), италијанска биатлонка 
Оле Ејнар Бјерндален (1974—), норвешки биатлонац
Ида Бјерндален (1983—), норвешка рукометашица